Слово гурк может обозначать:

 Гурк — город в Австрии
 Гурк — река в Австрии
 гурк или гуркх — солдат британских колониальных войск, набиравшихся из непальских добровольцев.
 Гурк, Эдуард (1801—1841) — австрийский художник, ведущий представитель бидермейера.